Fyrst Joachim Ernst af Anhalt ( – 6. december 1586) var en tysk fyrste fra Huset Askanien, der regerede over det lille fyrstendømme Anhalt i det centrale Tyskland fra 1570 til 1586.

Joachim Ernst var en typisk renæssancefyrste, der støttede kunst og kultur. Han var en ivrig tilhænger af Reformationen.

Biografi

Tidlige liv 
Joachim Ernst blev født den 21. oktober 1536 i Dessau i Anhalt som den anden søn af fyrst Johan 5. af Anhalt-Zerbst i hans ægteskab med Margrete af Brandenburg, datter af kurfyrst Joachim 1. Nestor af Brandenburg. I løbet af sin opvækst modtog han en grundig uddannelse under sin fars opsyn, og i 1549 blev han som bare 13-årig immatrikuleret ved Universitetet i Wittenberg, hvor han blandt andet studerede hos teologen Georg Helt.

Fyrste af Anhalt-Zerbst 
Ved sin fars død i 1550 tiltrådte Joachim Ernst som fyrste af Anhalt-Zerbst sammen med sin storebror Karl 1. og sin lillebror Bernhard 7.

Da hans onkel, fyrst Georg 3. af Anhalt-Dessau, døde uden mandlige arvinger, arvede han i 1553 Anhalt-Plötzkau sammen med sine brødre, Karl 1. og Bernhard 7. Ved en anden onkels, fyrst Joachim 1. af Anhalt-Dessau, død i 1561 arvede han og hans overlevende bror, Bernhard 7., Anhalt-Dessau. I 1562 abdicerede hans fætter, fyrst Wolfgang 1. af Anhalt-Köthen, og overlod ham Anhalt-Köthen. I 1570 døde hans sidste overlevende bror, Bernhard 7. Joachim Ernst blev derved enehersker over alle de anhaltske lande, der dermed blev forenet for første gang siden deres arvedeling i 1252. Joachim Ernst gjorde Dessau til sin residens og regeringscentrum.

Regeringstid 
Joachim Ernst var en typisk renæssancefyrste, der støttede kunst og kultur med rund hånd. Han sendte sine sønner med deres undervisere på dannelsesrejser rundt i Europa. Han var en ivrig tilhænger af Reformationen og huguenotterne.

Død og arvefølge 
Fyrst Joachim Ernst døde den 6. december 1586 i Dessau. Eftersom arvefølgen i Anhalt ikke var reguleret ved primogenitur, overtog alle hans syv sønner i fællesskab regeringen af de anhaltske lande, indtil de fem overlevende sønner i 1603 delte territoriet mellem sig.

Ægteskaber og børn 
Joachim Ernst giftede sig første gang den 3. marts 1560 i Barby med Agnes af Barby-Mühlingen (1540 – 1569), datter af grev Wolfgang 1. af Barby-Mühlingen. I ægteskabet blev der født seks børn.

Joachim Ernst giftede sig anden gang den 9. januar 1571 i Stuttgart med Eleonora af Württemberg (1552 – 1618), datter af hertug Christoph af Württemberg. I ægteskabet blev der født ti børn.

Anetavle

Se også 
 Anhalt
 Huset Askanien

Referencer

Litteratur

Eksterne links 

 

Huset Askanien
Fyrster af Anhalt-Zerbst
Fyrster af Anhalt-Plötzkau
Fyrster af Anhalt-Dessau
Fyrster af Anhalt-Köthen
Fyrster af Anhalt
Personer fra Dessau
Tyskere i 1500-tallet